Schmiedeberg může být:

místní jméno
 Schmiedeberg (Dippoldiswalde) – místní část města Dippoldiswalde, Zemský okres Saské Švýcarsko-Východní Krušné hory, Sasko
 Schmiedeberg (Angermünde) – místní část města Angermünde, Zemský okres Ukerská marka, Braniborsko
 Kovářská (německy: Schmiedeberg) – městys na hřebeni Krušných hor v českém okrese Chomutov
 Kowary (deutsch: Schmiedeberg) – město v Dolnoslezském vojvodství v Polsku
 Bad Schmiedeberg – město v Sasku-Anhaltsku, zemský okres Wittenberg, do roku 1925 Schmiedeberg

příjmení
 Ferdinand Ernst von Schmiedeberg (1778–1824) – pruský generálmajor
 Hans-Otto Schmiedeberg (* 1959) – německý politik
 Oswald Schmiedeberg (1838–1921) – německý farmakolog (baltský Němec)
 Wilhelm Schmiedeberg (1815–kolem roku 1865) – právník a portrétista

Související články 
 Schmiedberg
 Niederschmiedeberg, Mittelschmiedeberg, Oberschmiedeberg
 Schmiedebergova plaketa – ocenění, které na počest Oswalda Schiedeberga uděluje Deutsche Gesellschaft für Experimentelle und Klinische Pharmakologie und Toxikologie (DGPT)

Externí odkazy